Spalax nehringi is een zoogdier uit de familie van de Spalacidae. De wetenschappelijke naam van de soort werd voor het eerst geldig gepubliceerd door Satunin in 1898.

Spalacidae
IUCN-status onzeker